Бе́лвилл, Бе́ллвилл() — город на юго-западе штата Иллинойс, США. Входит в агломерацию Сент-Луиса, штата Миссури.

Название города переводится с французского как «красивый город».

Население (по данным переписи 2000 года) составляет 41 410 человек. Общая площадь города — 48,8 км².

Белвилл был основан в 1814 году, но статус населённого пункта получил только в 1819 году. В 1850 году он стал городом.

Практически с самого основания он стал прибежищем для иммигрантов из Германии. В первые десятилетия своего существования около 90 % населения города составляли немцы либо потомки иммигрантов.

Известные уроженцы и жители города 
 Бадди Эбсен (1908—2003) — американский актёр, танцор, певец
 Джимми Коннорс
 Дариус Майлз
 Боб Гоулби — гольфист, победитель турнира «Мастерс» 1968 года
 Сандра Магнус
 Джерри Костелло — политик, конгрессмен, член Палаты представителей от штата Иллинойс с 1988 года
 Питер Сарсгаард
 Георгий (Шейфер) (род. 1950) — епископ Русской православной церкви заграницей, епископ Мэйфильдский, викарий Восточно-Американской епархии
 Барбара Джелавич (1923—1995) — американский историк.

Примечания

Ссылки 
 Веб-сайт города
 История города в иллюстрациях
 Интернет-издание «The Belleville News Democrat»

Города Иллинойса
Окружные центры Иллинойса